Bereleu steht in Osttimor für:

 Bereleu, ein Suco im Verwaltungsamt Lequidoe, Gemeinde Aileu
 Bereleu (Aldeia), eine Aldeia im Suco Berelau, Verwaltungsamt Lequidoe, Gemeinde Aileu
 Bereleu (Ort), ein Ort in der Aldeia Bereleu, Suco Bereleu, Verwaltungsamt Lequidoe, Gemeinde Aileu
 Berleu, eine Aldeia im Suco Meligo, Verwaltungsamt Cailaco, Gemeinde Bobonaro
 Berleu (Ort), eine Aldeia im Suco Meligo, Verwaltungsamt Cailaco, Gemeinde Bobonaro

Siehe auch:
 Berleu Ulu